Un fanon (du vieux bas francique *fano « drapeau ») désigne généralement un objet plat, souple et allongé, analogue à un drapeau.

Zoologie 
 Les fanons sont des lames cornées qui garnissent la mâchoire supérieure de certains cétacés, les mysticètes.
 Le fanon gulaire est un repli cutané qui pend sous le cou de certains animaux (bisons, dindons, etc.).
 Les fanons, chez les mammifères ongulés comme les chevaux, sont des poils rigides situés au-dessus du sabot et derrière le pied.  Les fanons sont plus ou moins abondants selon la race du cheval : ceux des frisons sont souvent très longs.

Patronymie

 Frantz Fanon (1925-1961) est un psychiatre et essayiste martiniquais, militant de la décolonisation.
 Maurice Fanon (1929-1991) est un chanteur français.

Vêtement 
 Le fanon papal, ou simplement fanon (du vieux-francique fano, « tissu »), est un vêtement de cérémonie de la liturgie catholique, utilisé par le pape pendant la messe papale.
 Au pluriel, les fanons désignent les deux pendants de tissu à l'arrière de la mitre d'un évêque, d'un archevêque, ou de la tiare papale.

Autre
Le fanon est une pièce divisionnaire qui vaut un cinquième de la roupie de l'Inde française.